16 км, 16-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов.

Населённые пункты 
 16-й км — посёлок в Магдагачинском районе Амурской области, Россия.
 Разъезд 16 км — упразднённый населённый пункт в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 будка на 16 км — прежнее название населённого пункта (тип: железнодорожная станция) Матанцы в Кировской области, в городском округе г. Киров.

Железнодорожные объекты

Азербайджан 
 16 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 556418

Россия 
 16 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 905750
 16 км — закрытая платформа Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Код 990768
 16 км — пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 864211
 16 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога. Код 883852
 16 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 207439
 16 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 054015
 16 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 014535
 16 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 016333
 16 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 601550
 16 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 602548
 16 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 816970

Украина 
 16 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 496967
 16 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 463319